Resultados das 500 Milhas de Indianápolis de 1922, no circuito de Indianapolis na terça-feira, 30 de Maio de 1922.

1922
Indianapolis 500
Desporto nos Estados Unidos em 1922